Альфред Зайдль (1911—1993) — німецький юрист та політик.
 Антон Зайдль (1850—1898) — австро-угорський та американський оперний диригент.
 Артур Зайдль (1863—1928) — німецький музикознавець.
 Венцель Бенно Зайдль (1773—1842) — австрійський ботанік.
 Маріо Зайдль (* 1992) — австрійський лижний двоборець, олімпійський медаліст, призер чемпіонатів світу.
 Себастьян Зайдль (* 1990) — німецький дзюдоїст, бронзовий призер Олімппійських ігор 2020 року.
 Ульріх Зайдль (* 1952) — австрійський кінопродюсер, режисер, сценарист та письменник.